Не следует путать с «Римини Протокол» (Rimini Protokoll) — немецко-швейцарской театральной группой
Протокол Римини (, также  или ) — предложение, сделанное геологом Колином Кэмпбеллом в 2003. Выдвинуто для того, чтобы стабилизировать цены на нефть и минимизировать эффекты, вызванные пиком добычи нефти. 

Достичь этого можно, если бы страны не производили нефть сверх их существующей национальной нормы истощения: то есть, расход нефти должен равняться нефти, произведенной или импортированной. Кроме того, требовалось бы, чтоб импортирующие нации заморозили их импорт на существующих уровнях. Это позволило бы держать мировые цены в разумных отношениях к фактическим издержкам производства и позволяло бы странам Третьего мира предоставлять их нефтяной импорт. Кэмпбелл также подчеркивает потребность в устарелых принципах экономического роста. Также, Кэмпбелл настоятельно критикует тех, кто ускоряет «пиковый нефтяной» кризис, вместо того, чтобы принять меры, чтобы сократить его.

Поддержка Протоколу Римини была даже найдена у отставных политических деятелей. В отношении к тому, Кэмпбелл объявляет: «И затем …, Вы имеете людей, которых я называю Отступниками. Они — старшие политические деятели, оказавшиеся теперь вне офиса и освобождены от системы, в состоянии говорить правду. И некоторые из них это делают».

Литература 
 Campbell C.J. 2004. The Urgent Need for an Oil Depletion Protocol: in Centro Pio Manzu, Trans.Conf.The Economics of the Noble Path, Oct 2003
 Campbell, C. J.  "The Rimini Protocol an oil depletion protocol: Heading off economic chaos and political conflict during the second half of the age of oil." // Energy Policy 34.12 (2006): 1319-1325. 
 Lloyd, Bob. "The Commons revisited: The tragedy continues." // Energy Policy 35.11 (2007): 5806-5818. "11. The Rimini Protocol" 
 Richard Heinberg, The Oil Depletion Protocol: A Plan to Avert Oil Wars, Terrorism, and Economic Collapse. New Society Publishers, 2006, 208 pages, ISBN  978-0865715639

Ссылки 
 COLIN CAMPBELL SPEAKS WITH DARLEY AFTER ASPO 2004, 27 May 2004, Berlin  -  Интервью с Кэмпбеллом 
 THE RIMINI PROTOCOL: an Oil Depletion Protocol (As proposed at the 2003 Pio Manzu Conference, and to be the central theme of the next Pio Manzu Conference, Rimini, Italy on October 28-30, 2005) 
 THE UPPSALA PROTOCOL // Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group, Uppsala University, Sweden 
 ASPO 5. Richard Heinberg on the Oil Depletion Protocol //  Transition Culture / Energy Bulletin,  AUG 22, 2006, The Fifth International Conference of the Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO-5) July 18-19 2006 in San Rossore, Italy.

Экономические концепции
Пик нефти